Свершковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Свершковцы — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Свершковцы — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.